Drymaeus immaculatuss é uma espécie de gastrópode da família Bulimulidae.

Antingamente gênero Bulimulus ou Bulimus Também já classidficada como Mesembrinus.

Possui ampla ocorrência, sendo registrada na América Central e do Sul.

Bastante típica é sua coloração azulada, que a torna um exemplar muito bonito de ser visto.

É pouco frequente e vivo em áreas alagadas ou próximo à corpos de água doce. É ovípara.

Bulimulidae